Рон Елліс (;  8 січня 1945, Ліндсі, Онтаріо) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Канади.

Володар Кубка Стенлі 1967 у складі «Торонто Мейпл-Ліфс». Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1960 року в ОХА.

Усю професійну клубну ігрову кар'єру, що тривала 19 років, провів, захищаючи кольори команди «Торонто Мейпл-Ліфс».

Загалом провів 1104 матчів у НХЛ, включаючи 70 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за національну збірну Канади в Суперсерії 1972 та на чемпіонаті світу 1977 року.

Нагороди та досягнення 
 Меморіальний кубок у складі «Торонто Мальборос» — 1964
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1964, 1965, 1968, 1970

Статистика

Посилання 
 

канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»